Termenul de „Mișcare” se poate referi la:

Fizică 

 Mișcare (concept general)
 Mișcare (fizică)
 Mișcare alternativă
 Mișcare anticiclonică
 Mișcare barotropă
 Mișcare browniană
 Mișcare centrală
 Mișcare cuasi-periodică
 Mișcare cuasistatică
 Mișcare de alunecare
 Mișcare de revoluție
 Mișcare de rotație
 Mișcare elicoidală
 Mișcare impulsivă
 Mișcare irotațională
 Mișcare întârziată
 Mișcare mecanică
 Mișcare moleculară liberă
 Mișcare ondulatorie
 Mișcare oscilatorie
 Mișcare oscilatorie armonică
 Mișcare perturbatoare
 Mișcare plană
 Mișcare potențială
 Mișcare rectilinie
 Mișcare relativă
 Mișcare rezultantă
 Mișcare rotațională
 Mișcare seismică
 Mișcarea uniformă a punctului material
</div>

Arte 
 Mișcare artistică

Politică 
 Mișcare politică

Societate 
 Mișcare socială

Vezi și 
 
 
 Motion (dezambiguizare)
 Circulație

Legături externe 
 

Dezambiguizare
Terminologie științifică